Penumbra (optica), het gedeelte van een schaduw waarin niet de gehele lichtbron afgedekt is.
Penumbra (anatomie), een ischemische hersenschaduw, minder goed doorbloed weefsel rond een necrosevlek ten gevolge van een herseninfarct of cva.
Penumbra (band), een metalband